Luís (prenome)

Pessoas
Luis Fonsi — cantor porto riquenho
 Luís de Camões —  poeta português
 Luís António Verney —  filósofo e escritor português
 Luís Figo —  futebolista português
 Luiz Arcanjo —  cantor brasileiro
Luiz Fernando de Souza  — ex-governador do Rio de Janeiro
 Luis Fernando Verissimo, escritor brasileiro
 Luiz Gonzaga —  compositor popular e músico brasileiro
 Luis Gustavo (ator) —   ator hispano-brasileiro
 Luís Melo —  ator brasileiro
 Luis Alberto Suárez —  futebolista uruguaio
 Luis Fernando Suárez —  treinador de futebol equatoriano
 Luis Suárez Miramontes —  ex-futebolista e treinador de futebol espanhol
 Luiz Saldanha —  celebre oceanógrafo português

Imperadores do Sacro Império Romano-Germânico
 Luís I, o Piedoso —  o mesmo que Luís I de França
 Luís II da Germânia
 Luís III da Germânia
 Luís IV do Sacro Império Romano-Germânico — o mesmo que Luís IV, duque da Baviera

Duques e reis da Baviera
a) Duques
 Luís I da Baviera (1173-1231)
 Luís II da Baviera (1229-1294)
 Luís III da Baviera (1235-1290)
 Luís IV da Baviera ou Luís IV do Sacro Império Romano-Germânico 
 Luís V da Baviera
 Luís VI da Baviera 
 Luís VII da Baviera
 Luís VIII da Baviera
 Luís IX da Baviera
 Luís X da Baviera

b) Reis
 Luís I da Baviera
 Luís II da Baviera
 Luís III da Baviera

Reis de Espanha
 Luís I de Espanha

Reis de França
 Luís I, o Piedoso
 Luís II de França —  o Gago
 Luís III de França
 Luís IV de França —  d'Ultramar
 Luís V de França —  o Indolente
 Luís VI de França —  o Gordo
 Luís VII de França —  o Jovem
 Luís VIII de França —  o Leão
 Luís IX de França —  São Luís
 Luís X de França —  o Teimoso
 Luís XI de França —  o Prudente
 Luís XII de França —  o Pai do Povo
 Luís XIII de França —  o Justo
 Luís XIV de França —  o Rei-Sol
 Luís XV de França —  o Bem Amado
 Luís XVI de França (1710-1774)
 Luís XVII de França
 Luís XVIII de França
 Luís Filipe I de França

Condes e grão-duques do Hesse
a) Condes
 Luís I, Conde de Hesse
 Luís II, Conde de Hesse
 Luís III, Conde de Hesse
 Luís IV de Hesse-Marburgo
 Luís V, Conde de Hesse-Darmstadt
 Luís VI, Conde de Hesse-Darmstadt
 Luís VII, Conde de Hesse-Darmstadt
 Luís VIII, Conde de Hesse-Darmstadt
 Luís IX, Conde de Hesse-Darmstadt 
 Luís X, Conde de Hesse-Darmstadt - o mesmo que Luís I, Grão-Duque de Hesse

b) Grão-duques
 Luís I, Grão-Duque de Hesse — o mesmo que Luís X, Conde de Hesse-Darmstadt
 Luís II, Grão-Duque de Hesse
 Luís III, Grão-Duque de Hesse
 Luís IV, Grão-Duque de Hesse

Reis de Navarra
 Luís I de Navarra ou Luís X de França
 Luís II de Navarra ou Luís XIII de França —  durante o seu reinado, em 1620, a Navarra foi formalmente incorporada à Coroa de França

Reis e príncipes de Portugal
 Luís I de Portugal
 Luís de Portugal, Duque de Beja —  infante de Portugal
 Luís Filipe, Príncipe Real de Portugal

Reis da Boêmia, Hungria e Polónia
 Luís I da Hungria —  rei da Hungria e rei da Polónia
 Luís II da Hungria —  rei da Hungria e rei da Boêmia

Outros
 Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marin —  em Carolina, Porto Rico
 Estilo Luís XV —  estilo de decoração do século XVIII
 Furacão Luis —  1995
 C Tamandaré (C-12) —  navio de guerra

Numismática
 Luís (moeda)

 Ver também

Desambiguações de antropônimos